La Challenge League 2011-2012 è la 115ª edizione della divisione cadetta svizzera. Ha avuto inizio il 22 luglio 2011.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Super League 2012-2013.
 Qualificata allo spareggio.
      Retrocesso in Prima Lega Promotion 2012-2013.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio promozione/retrocessione

Statistiche

Capolista solitaria 
 Dalla 2ª alla 30ª giornata:

Marcatori

Tabellone risultati

Verdetti finali 
  promosso in Super League 2011-2012.
 , , , , e  retrocessi in Prima Lega Promotion 2012-2013.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
2012